Трайковский — фамилия; имеет женскую форму Трайковская.
 Трайковский, Александар (род. 1992) — македонский футболист.
 Трайковский, Борис (1956—2004) — президент Республики Македония с 1999 по 2004 годы.
 Трайковски, Деян (род. 1992) — словенский футболист.
 Трайковский, Никола (в монашестве Климент; 1912—1979) — епископ неканонической Македонской православной церкви, митрополит Охридско-Битольский.